

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 582 (581) (VII век) — Основание жителями Гелы и Родоса колонии Акрагант (Агригент) в Южной Сицилии.
 Избрание 10 архонтов в Афинах.
 Легенда о треножнике, который помог определить семерых мудрецов.
 Празднование Пифийских игр в Дельфах становится регулярным. Каждый четвёртый год (в августе).
 Победа Клисфена в гонках колесниц на играх, установленных Амфиктионской лигой.
 Начали вести списки победителей на Истмийских играх (не сохранились).

Китай 
 9-й год по эре правления луского князя Чэн-гуна.
 В 1 луне князь Малого Ци прибыл в Лу за телом княгини Шу-цзи и увёз его с собой.
 В 1 луне князья Цзинь, Ци, Лу, Чжэн, Цао, Цзюй и Малого Ци провели съезд и заключили договор в Пу.
 Во 2 луне луская княжна Бо-цзи была выдана замуж в Сун. Летом луский посол Цзисунь Син-фу отправился в Сун с визитом к невесте. Цзиньский посол подарил рабов в приданое за ней.
 В 7 луне, в день бин-цзы умер князь Ци Цин-гун (У-е), ему наследовал сын Хуань (Лин-гун, эра правления 581—554).
 чжэнский князь Чэн-гун заключил союз с Чу, когда то прислало послов. Осенью затем он прибыл в Цзинь. В 7 луне цзиньцы схватили чжэнского Чэн-гуна за измену и послали армию Луань Шу на Чжэн.
 В 11 луне был похоронен циский Цин-гун.
 В 11 луне чуский полководец гун-цзы Ин-ци двинулся с войском на Цзюй и уничтожил княжество в день гэн-шэнь. Затем чусцы вступили в Юнь.
 В 11 луне циньцы и бо-ди напали на Цзинь.
 В 11 луне чжэнцы осадили Сюй.
 В 11 луне был построен кремль в Лу.
 Чусцы помогли Чжэн и зимой установили мир с Цзинь.

См. также

Примечания